Чемпіонат Вірменії з футболу 2009 — 18-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вдев'яте поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  
 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 

2009
Вірменія